

Persone 
 Hopeton Lewis – cantante giamaicano

Altro 
 Hopeton – comunità non incorporata della contea di Merced, nello Stato della California
 Hopeton – comunità non incorporata della contea di Woods, nello Stato dell'Oklahoma
 Hopeton – comunità non incorporata della contea di Accomack, nello Stato della Virginia